Vesna Dolonc e Irina Chromačëva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato al torneo. Dolonc ha giocato nel Sparta Prague Open 2013.

Il doppio del torneo di tennis Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julia Glushko e Paula Ormaechea che hanno battuto in finale Stéphanie Dubois e Kurumi Nara 7–5, 7–6(13–11).

Teste di serie 

  Inés Ferrer Suárez /  Teliana Pereira (semifinali)
  Sharon Fichman /  Jessica Pegula (ritiro)

  Valerija Solov'ëva /  Maryna Zanevs'ka (Quarti di finale, ritiro) 
  Julia Glushko /  Paula Ormaechea (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2013